Het tennistoernooi Australian Open werd in 2017 bij de vrouwen voor de 91e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 16 tot en met 28 januari 2017.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Angelique Kerber was als eerste geplaatst. Zij verloor in de vierde ronde met 6-2 en 6-3 van de Amerikaanse Coco Vandeweghe. De Nederlandse Kiki Bertens was het negentiende reekshoofd. Zij verloor in de eerste ronde.

De Amerikaanse Serena Williams won het toernooi voor de zevende keer, waarbij zij al haar wedstrijden zonder setverlies won. Het was meteen ook haar 23e grandslamtitel. Hiermee verbrak zij het record van 22 titels dat zij samen met de Duitse Steffi Graf droeg. In de finale, de negende sister act in de historie van het vrouwentennis, versloeg zij haar zus Venus met 6-4 en 6-4.

Geplaatste speelsters

Belgen en Nederlanders

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
  Toernooischema Australian Open
  Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2017